Воро́нья, гидроним:

 Воронья — крупная река на западе Кольского полуострова в Мурманской области.
 Воронья (приток Умбы) — река в центре Кольского полуострова в Мурманской области.
 Воронья (приток Еголъяха) — река в Томской области.
 Воронья (Вороная) — приток Сарёды.

См. также 
 Воронье